Констанція Сицилійська (1324 — 22 жовтня 1355) — Сицилійська принцеса, регент Сицилії від імені свого молодшого брата, короля Сицилії Луї І.  
Донька короля Сицилії Петра II і його дружини Єлизавети Каринтійської.

І по батьківській, і по материнській лінії була далеким нащадком Великих князів Київських.

Біографія 
Народилася 1324 року. Старша донька короля Сицилії Петра II та королеви Елізабети Карінтійської.

1342 року помер її батько, королем було проголошено її 5-річного молодшого брата Луї І, але регентом і фактичним правителем була її мати Елізабет та стрийко Хуан, герцог Рандаццо.

1352 року, після смерті матері Констанція стала регентом королівства Сицилії. Її регентство було відзначено боротьбою за вплив та владу, як між аристократичними фракціями в середині країни, так і зазіханням сусідніх володарів. 

Під час епідемії чуми, 1355 року спочатку - 16 жовтня - помер її молодший брат король Луї І, а 22 жовтня померла Констанція. 
Не одружена, дітей не було. 

Її посада регента Сицилії перейшла до молодшої сестри Евфемії, яка зберігала її до 1357 року.

Родовід 
Констанція Сицилійська веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських з роду Мономаховичів та Ярославичів.

Джерела 

Барселонський дім
Правителі Сицилії
Померли від чуми